Freija – divinità della mitologia norrena
 Freija – località del Marocco
 Freija Crescent – personaggio di Final Fantasy IX

Pagine correlate 
Freja
Freya (disambigua)
Freia (disambigua)
Freyja (disambigua)